«Balduino III» puede referirse a:

Título 
 Balduino III de Jerusalén (1130-1162), rey de Jerusalén (1143-1162).
 Balduino III de Hainaut (1088-1120), conde de Henao (1098-1120).
 Balduino III de Flandes (940-962), conde de Flandes (958-962).